Hruby oder Hrubý ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hrubý (1893–1951), Landwirtschaftsminister im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren
 František Hrubý (1887–1943), Historiker und Hochschullehrer
 Jill Hruby (* 1959), US-amerikanische Maschinenbauingenieurin und Regierungsbeamte
 Johan Hruby (1882–1964), mährischer, k. u. k österreichischer, später tschechoslowakischer Botaniker
 Josef Hrubý (1906–1988), tschechoslowakischer Architekt und Grafiker
 Kurt Hruby (1921–1992), österreichischer Theologe
 Margarete Hruby (1897–1966), österreichische Schauspielerin
 Michael Hrubý (* 1950), österreichischer Pianist

 Řehoř Hrubý z Jelení (~1460–1514), tschechischer Schriftsteller, Übersetzer und Humanist

 Victor J. Hruby (* 1938), US-amerikanischer Chemiker
 Walter Hruby (* 1947), österreichischer Radiologe

Siehe auch:
 Ruby